

Persone 
 Hikaru Hayashi – compositore giapponese
 Hikaru Ijūin – comico, conduttore radiofonico e commentatore giapponese
 Hikaru Midorikawa – doppiatore giapponese
 Hikaru Minegishi –  calciatore giapponese naturalizzato filippino
 Hikaru Nakamura – fumettista giapponese
 Hikaru Nakamura – scacchista statunitense
 Hikaru Ōe – snowboarder giapponese
 Hikaru Shida – wrestler, attrice e artista marziale mista giapponese
 Hikaru Yamamoto – attrice giapponese
 Hikaru Yuzuki – fumettista giapponese
 Hikaru Nanase – cantata e compositrice giapponese, pseudonimo di Masumi Itō
 Utada Hikaru – cantautrice, pianista e produttrice discografica statunitense naturalizzata giapponese

Personaggi immaginari 
 Kain Hikaru – personaggio del manga e anime Fairy Tail
 Hikaru Amano – personaggio dell'anime Mobile Battleship Nadesico
 Hikaru Gosunkugi – personaggio del manga e anime Ranma ½
 Hikaru Ichijō – noto in Italia come Rick Hunter, personaggio dell'anime Macross adattato negli Stati Uniti come Robotech
 Hikaru Hiyama – personaggio del manga e anime Orange Road
 Hikaru Makiba – nota come Venusia, personaggio dell'anime UFO Robot Goldrake
 Hikaru Matsuyama – conosciuto in Italia come Philip Callaghan, personaggio del manga e anime Capitan Tsubasa
 Hikaru Shido – conosciuta in Italia come Luce, personaggio del manga e anime Magic Knight Rayearth
 Hikaru Sulu – personaggio della serie televisiva Star Trek
 Hikaru Usada – personaggio del manga e anime Di Gi Charat
 Hikaru Yasumoto – personaggio del manga e anime Detective Conan

Altro 
 Hikaru Genji – gruppo musicale giapponese
 Hikaru no go – manga e anime